Tag der Märtyrer steht für:

 Tag der Märtyrer (Albanien)
 Tag der Märtyrer (Bangladesch)
 Tag der Märtyrer (Indien)
 Tag der Märtyrer in der Demokratischen Republik Kongo, siehe  Demokratische Republik Kongo #Feiertage
 Tag der Märtyrer (Tunesien)